

Аксуський сільський округ — адміністративна одиниця, Аксуський район, Жетисуська область
 Аксуський сільський округ — адміністративна одиниця, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Аксуський сільський округ — адміністративна одиниця, Жалагаський район, Кизилординська область
 Аксуський сільський округ — адміністративна одиниця, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Аксуський сільський округ — адміністративна одиниця, Уйгурський район, Жетисуська область
 Аксуський сільський округ — адміністративна одиниця, Шуський район, Жамбильська область